Елизабета Баварска (Посенхофен, 25. јул 1876 - Брисел, 23. новембар 1965) била је супруга белгијског краља Алберта I. Била је кћерка Карл Теодора, војвода Баварске и Марије Жозефе од Португала.

Породично стабло 

Рођени 1876.
Умрли 1965.
Династија Вителсбах
Добитници Златне руже
[[Категорија:Праведни међу народима]]